

Льґота-Велька — гміна в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Льґота-Велика — село в гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Льґота-Велика — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства